Új Nemzedék politikai, irodalmi, közgazdasági hetilap Budapesten (1913–1944)
Új Nemzedék romániai magyar nyelvű lap (1925)